Firulescu:
 Petre Firulescu compozitor și dirijor 
 Octav Firulescu (* 1959, București), compozitor și profesor de muzică; fiul lui Petre și Amalia Zugrăvescu

Nume de familie românești